Anchiornithidae — родина ящеротазових динозаврів з групи Avialae, яка є близькою до предків птахів.

Опис 
Дрібні комахоїдні або м'ясоїдні динозаври. Тіло вкрите пуховим пір'ям, а крила деяких видів уже мали контурне пір'я. Хвіст теж був опереним, хоча зберігав ящероподібну форму. Це були наземні тварини, не здатні до ширяння.

Філогенія 
Філогенетична кладограма, що показує родинні зв'язки всередині родини та зв'язки Anchiornithidae з іншими представниками Avialae

Примітки 

Целурозаври
Родини динозаврів